Das dritte Sportwagenrennen Tre Province fand am 9. August 1931 statt.

Das Rennen 

Wie dem Namen der Rennveranstaltung zu entnehmen, berührte das Rennen drei italienische Provinzen. Das Rennen auf dem Circuito Tre Province, einer 128 km langen Strecke von Bologna über Pistoia nach Modena war das letzte Rennen, an dem Enzo Ferrari als Rennfahrer teilnahm. 1929 hatte er einen eigenen Rennstall, die Scuderia Ferrari, gegründet, für die er hin und wieder auch selbst als Fahrer an den Start ging.

Bei diesem Rennen musste er sich nur Tazio Nuvolari geschlagen geben, der als Fahrer vertraglich an die Scuderia gebunden war.

Ergebnisse

Schlussklassement

Nur in der Meldeliste 

Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet: 36
 Gestartet: 36
 Gewertet: 12
 Rennklassen: 2
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: 128,500 km
 Fahrzeit des Siegerteams: 1:58:46,400 Stunden
 Gesamtrunden des Siegerteams: 1
 Gesamtdistanz des Siegerteams: 128,500 km
 Siegerschnitt: 64,913 km/h
 Schnellste Trainingszeit: unbekannt
 Schnellste Rennrunde: unbekannt
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 

 Ergebnisse und Daten

Motorsportveranstaltung 1931
Sportwagenrennen
Motorsportwettbewerb in Italien
Sportveranstaltung in der Toskana